El término Luna Park puede referirse a:

 Luna Park, parque de atracciones de 1903 en Coney Island (Nueva York, Estados Unidos);
 Luna Park, parque de atracciones de 2010 en Coney Island (Nueva York, Estados Unidos);
 Luna Park, estadio cubierto en la ciudad de Buenos Aires (Argentina);
 Luna Park, parque de diversiones en Melbourne (Australia);
 Lunar Park, novela de Bret Easton Ellis;
 Luna Park, antiguo parque de atracciones en la isla de Büyükada (Turquía);
 Luna Park, película de Argentina dirigida en 1960 por Rubén W. Cavallotti;
 Luna Park, barrio de Bogotá (Colombia).